Я́рость:

 Я́рость — крайняя форма гнева.
 Ярость (Shogo: Mobile Armor Division) — компьютерная игра, шутер от первого лица. Разработчик — Monolith Productions, 1998 год.

Романы 
 Ярость (роман, 1958) — роман Генри Каттнера.
 Ярость (роман, 1977) () — произведение Стивена Кинга, написанное под псевдонимом Ричард Бахман (1977 год).
 Ярость (роман, 2000) — роман Юрия Никитина.
 Ярость (роман, 2001) — роман Салмана Рушди.

Фильмы 
 Ярость (фильм)
 Ярость (фильм, 1936) () — драма, США, 1936 год. Режиссёр — Фриц Ланг.
 Ярость (фильм, 1963) () — документальный фильм, Италия, 1963 год. Режиссёры — Пьер Паоло Пазолини и Джованни Гуарески.
 Ярость (фильм, 1966) —  экранизация повести Бориса Лавренева «Ветер», СССР, 1966 год. Режиссёр — Николай Ильинский.
 Ярость (фильм, 1978) () — триллер, США, 1978 год. Режиссёр — Брайан Де Пальма.
 Ярость (фильм, 1979) — СССР. Режиссёр — Сергей Евлахишвили.
 Ярость (фильм, 1997) () — США.
 Ярость (фильм, 1999) () — США.
 Ярость (фильм, 2003) () — Франция-Китай.
 Ярость (фильм, 2007) () — фильм ужасов, США, 2007 год. Режиссёр — Роберт Куртцман.
 Ярость (фильм, 2009) () — боевик, Германия — Канада, 2009 год. Режиссёр — Уве Болл.
 Ярость (фильм, 2014) () — исторический, боевик, США, 2014 год. Режиссёр — Дэвид Эйер.
 Ярость (телесериал) — российский телесериал 2011 года.

См. также 
 Rage (значения)
 Ярость ангелов
 Ярость ангелов 2
 Ярость в Гарлеме
 Ярость гризли
 Ярость дракона
 Ярость зверя
 Ярость из глубины
 Ярость пустыни
 Ярость деревенщины